Семашко Микола Олександрович (медик)
 Семашко Микола Олександрович (шляхтич)